Rhodri [] ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Rhodri kommt aus dem Walisischen und wird auf die Namenselemente rhod „Rad“ und ri „König“ zurückgeführt.

Namensträger

Geschichtlich

– Als Vorname 
 Rhodri der Große (walisisch Rhodri Mawr; auch: Rhodri ap Merfyn Frych; * ca. 820; † 878), König von Gwynedd (844–878)
 Rhodri ab Owain († 1195), Fürst von Gwynedd (1170–1193)

– Als Vatersname 
 Anarawd ap Rhodri (* ca. 857; † 916), König des historischen keltischen Königreiches Gwynedd
 Cadell ap Rhodri (* 854/861; † 909), von 878 bis 909 König des mittelalterlichen keltischen Kleinkönigreiches Seisyllwg

Zeitgenössisch 
 Rhodri Meilir (* 1978), walisischer Schauspieler
 Rhodri Morgan (1939–2017), walisischer Politiker, von 2000 bis 2009 Erster Minister von Wales und Landesvorsitzender der walisischen Labour Party

Fiktiv 
 Rhodry Maelwaedd, eine der Hauptpersonen im Fantasy-Zyklus  Die Chroniken von Deverry von Katharine Kerr

Siehe auch 
 Rhodri Davies (* 1971), britischer Improvisationsmusiker
 Steffan Rhodri (* 1967), walisischer Schauspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Walisischer Personenname

en:Rhodri ap Hyfaidd
ru:Родри (король Диведа)